

Sigle 
 Berliner Philharmonisches Orchester, antico nome dei Berliner Philharmoniker
 Boston Pops Orchestra, orchestra istituitasi da una ramificazione della più antica Boston Symphony Orchestra

Codici 
 bpo – codice ISO 639-3 della lingua aasi